Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění (MSA) byla založena v roce 1994 jako občanské sdružení inteligence k podpoře vědy, vzdělání, umění a historických tradic. Tuto podporu uskutečňuje jednak vlastní vědeckou, odbornou a uměleckou činností svých členů v různých oborech, včetně publikací i ve světových vědeckých časopisech a knižní formou, jednak pořádáním celostátních a mezinárodních konferencí, seminářů a besed na různá vědecká a kulturní témata. Předsedou akademie je Doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. Své fyzické sídlo má na adrese 28. října 3388/111 (resp. Vyskočilova 9) v nově dobudovaném objektu známém jako "ostravský skelet" v širší části ostravského městského centra. Jejím spoluzakladatelem a propagátorem je také Mgr. BcA. Jiří Zygma, který usiloval po vzoru jakéhosi falešného mýtu o její vznik i oficiální formu rozsáhlými občanskými, organizačními a promočními aktivitami dnes již zaniklého spolku Quadrom.

Ze stanov Moravskoslezské akademie 
Posláním MSA je rozvoj vzdělanosti, vědy a umění obyvatel Moravskoslezské země
(v hranicích do 31. 12. 1948), zachování a upevňování svébytnosti (identity) i širší vzájemnosti
tohoto územního celku a jeho jednotlivých oblastí. Usiluje o rozvíjení hodnot, které dala a dává
Moravskoslezská země našemu státu a světu. Navazuje na cyrilometodějské tradice Velké Moravy, odkaz Jana Amose Komenského, T. G. Masaryka a dalších našich velkých osobností. Mimo to ctí nově v rámci Moravskoslezského kraje přídržnost ke kraji Olomouckému a Malopolskému (Horní Slezsko, Katovice) a dalším regionům.

Reference

Související články 
 Morava
 Moravané
 Moravské hnutí

Externí odkazy 
 Oficiální stránka MSA
 Výpis dat z IS Občanských sdružení a spolků  ARES
 Stránky akademie spolku Quadrom 

Česká politika
Moravské hnutí
Spolky v Česku
Organizace založené roku 1994